Bonjor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bonjor, Temanggung, by, Jawa Tengah, 
 Bonjor, Rembang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar